Königswand kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Königswand (berg i Italien), Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Österrike 

 Monte Cavallino, bergstopp, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar